Antarctopelta (лат., буквально — «антарктический щит») — род птицетазовых динозавров из семейства нодозаврид. Единственный известный вид — Antarctopelta oliveroi, обитавший на территории современной Антарктиды во времена верхнемеловой эпохи (около 83,5—70,6 млн л. н.). Это был анкилозавр средних размеров, достигавший длины около 4 метров и имевший признаки, характерные для двух разных семейств, что затрудняет классификацию. Голотип был обнаружен на острове Джеймса Росса в 1986 году. Antarctopelta стала первым динозавром, известным с территории Антарктиды, хотя была описана вторым.

Описание 
Как и другие представители своего семейства, Antarctopelta была приземистым, четвероногим растительноядным, защищённым костными пластинами, вросшими в кожу. Полный скелет не найден, однако длина оценивается в 4 метра. Череп практически не сохранился, однако все найденные фрагменты несут следы сильного окостенения, необходимого для защиты. В частности, кость, идентифицированная как надглазничная, имела небольшой костный гребень, нависавший над глазом. Зубы асимметричные, имеют форму листа. Наибольшее количество зубов находится на стороне, находящейся ближе к концу челюсти. Зубы пропорционально большие, достигают длины 10 мм. Это превышает длину зубов гораздо более крупного эуплоцефала, максимальный размер зубов которого всего 7,5 мм.

Было найдено несколько хвостовых позвонков. Кончик хвоста не был обнаружен, однако известны позвонки, располагавшиеся недалеко от окончания хвоста. Они несут на себе следы окостеневших сухожилий, которые присутствуют у представителей анкилозаврид. Они помогали поддерживать массивную костную булаву на конце хвоста, необходимую для защиты от хищников. На сегодняшний день не обнаружено свидетельств подобного образования у Antarctopelta. Были обнаружены несколько остеодерм шести различных типов: основание большого шипа; небольшие плоские пластинки, напоминающие костные образования, расположенные на шее нодозаврида эдмонтонии; крупные круглые пластины, окружённые мелкими многоугольными бляшками (возможно, они образовывали щит над бёдрами); овальные пластины с килем, проходящим по середине (были соединены с рёбрами и образовывали ряды, характерные для анкилозавров); небольшие костные образования, разбросанные по всему телу животного. Лишь немногие остеодермы были найдены в сочленении со скелетом, поэтому их размещение на теле животного во многом спекулятивно.

Открытие и этимология 
Голотип является единственными найденными частями скелета и первыми остатками динозавра, обнаруженными на территории Антарктиды. Он состоит из трёх изолированных зубов, части нижней челюсти с зубом, нескольких фрагментов черепа, шейных, спинных, крестцовых и хвостовых позвонков, лопатки, подвздошной кости, бедра, пяти плюсневых костей, двух фаланг и многочисленных остеодерм. Образец обнаружили на острове Джеймса Росса возле Антарктического полуострова аргентинские палеонтологи Эдуардо Оливьеро и Роберто Скассо в 1986 году, но раскопки продолжались на протяжении почти десятилетия из-за мёрзлой почвы и суровых погодных условий. Материал был собран на площади в 6 квадратных метров в течение нескольких полевых сезонов и, по-видимому, принадлежит одной особи. Многие из частей скелета пребывают в плохом состоянии из-за постоянного выветривания и замораживания/оттаивания.

Хотя материал был известен десятилетиями и был описан в трёх публикациях, название было дано только в 2006 году аргентинскими палеонтологами Леонардо Сальгадо и Зульмой Гаспарини. Таким образом, это второй описанный из Антарктиды динозавр (первым был криолофозавр, описанный в 1993 году), хотя и был обнаружен первым. Родовое название ссылается на место находки окаменелостей и на наличие брони на теле животного. «Антарктида» образовано от греческого αντ — «против» и αρκτος — «медведь» (имеется в виду северное созвездие Большой Медведицы). Греческое слово πελτη означает «щит» и относится к броне животного. Видовое название oliveroi дано в честь палеонтолога Эдуардо Оливьеро, открывшего и описавшего остатки животного.

В ранних работах утверждалось, что найденные остатки принадлежат не взрослому животному. Более поздние исследования показывают, что различные части позвонков полностью сращены, а это указывает на то, что на момент смерти животное было половозрелым. У неполовозрелой особи были бы хорошо различимы швы между телом позвонка и невральными дугами. Предварительный гистологический анализ нескольких костей указывает на уровень окостенения, характерный для взрослого животного.

Систематика 
Antarctopelta имеет несколько особенностей строения зубов и остеодерм, характерных для нодозаврид. В то же время окостеневшие сухожилия хвоста и гипотетическая хвостовая булава роднит животное с анкилозавридами. Подобная «мозаика» затрудняет точную классификацию динозавра даже относительно семейства. Фрагментарный характер образца и отсутствие информативного черепного материала препятствуют возможности установления подтвержденных гипотез о его филогении. До проведения филогенетического анализа род относили к анкилозавридам в позиции incertae sedis. Дальнейшие исследования (Thompson и др., 2011) поместили Antarctopelta в семейство нодозаврид в качестве самого базального представителя группы, в то же время они признали низкую поддержку этой позиции. Виктория Арбор и Филип Карри (2015) поставили под сомнение таксономическую обоснованность этого таксона и рассматривали его как nomen dubium, основываясь на предположении, что кости, несущие аутапоморфию (то есть хвостовые позвонки), принадлежат морским рептилиям (эласмозавридам и мозазаврам). Однако Себастьян Розадилла совместно с коллегами после непосредственного осмотра и изучения образца пришли к выводу, что его хвостовые позвонки принадлежат не морским рептилиям, а анкилозавру. Наличие некоторых аутапоморфий на хвостовых позвонках (поперечные отростки дистальных хвостовых позвонков) указывает на то, что Antarctopelta oliveroi следует считать действительным таксоном анкилозавров.

Кладограмма по Ричарду Томпсону, Джолиону Пэришу, Сюзанне Мейдмент и Полу Баррету, 2011:

Палеоэкология 
Голотип был обнаружен на высоте около 90 метров от основания формации  в Антарктиде. Формация состоит из морских осадочных пород и несёт в себе окаменелые остатки различных водных организмов: зубы акул, остатки мозазавра Taniwhasaurus, аммонитов, двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Руководящие ископаемые, такие, как аммониты, позволяют отнести породы к кампанскому ярусу верхнемелового отдела (примерно 74—70 млн лет назад). Несмотря на обнаружение остатков в морских породах, Antarctopelta, как и другие анкилозавры, обитала на суше. После смерти тело, вероятно, было смыто рекой в море, где оно было похоронено под слоем осадков и окаменело.

Хотя во времена мелового периода Антарктида находилась в южном полярном регионе, в этот временной промежуток общая температура планеты была выше и континент не был покрыт льдом. Животные, такие как Antarctopelta, обитали в хвойных и даже лиственных лесах. Несмотря на более высокую температуру, в тех регионах, вероятно, существовала полярная ночь. В верхнем меловом периоде Антарктический полуостров, в том числе и остров Росса, был связан с Южной Америкой сухопутным мостом, по которому происходил обмен фауной между континентами. Однако до сих пор не найдено доказательств миграций анкилозавров между Южной Америкой и Антарктидой.

Примечания 

Нодозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Антарктики
Фоссилии, описанные в 2006 году
Оливьеро, Эдуардо